Meriden kan syfta på:

 Meriden, Connecticut, stad i USA
 Meriden, Kansas, ort i USA
 Meriden, West Midlands, ort i England